|-
| 145001 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145002 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145003 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145004 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145005 - || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145006 - || || 7 de març de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145007 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145008 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145009 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145010 - || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145011 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145012 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145013 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145014 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145015 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145016 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145017 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145018 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145019 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145020 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145021 - || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145022 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145023 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145024 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145025 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145026 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145027 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145028 - || || 14 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145029 - || || 15 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145030 - || || 13 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145031 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145032 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145033 - || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145034 - || || 9 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145035 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145036 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145037 - || || 10 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145038 - || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145039 - || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145040 - || || 18 de març de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 145041 - || || 31 de març de 2005 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 145042 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145043 - || || 31 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145044 - || || 31 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145045 - || || 30 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145046 - || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145047 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145048 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145049 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145050 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145051 - || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145052 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145053 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145054 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145055 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145056 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145057 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145058 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145059 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145060 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145061 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145062 - || || 4 d'abril de 2005 || Kitami || K. Endate
|-
| 145063 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145064 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145065 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145066 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145067 - || || 3 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145068 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145069 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145070 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145071 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145072 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145073 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145074 - || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145075 - || || 6 d'abril de 2005 || Piszkéstető || Piszkéstető
|-
| 145076 - || || 2 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145077 - || || 3 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145078 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145079 - || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145080 - || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145081 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145082 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145083 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145084 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145085 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145086 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145087 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145088 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145089 - || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145090 - || || 9 d'abril de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145091 - || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145092 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145093 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145094 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145095 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145096 - || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145097 - || || 5 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 145098 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145099 - || || 5 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145100 - || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-|}

5